Кубинская железная дорога () — государственное предприятие, в ведении которого находится железнодорожный транспорт страны.

История 

Строительство первой железной дороги было начато по распоряжению испанской королевы Марии-Кристины де Бурбон. 19 ноября 1837 года компания «Compania de Caminos de Hierro de La Habana» ввела в эксплуатацию первый участок железной дороги общей протяжённостью 27,5 км. В дальнейшем, с 19 ноября 1839 года начала действовать вторая железнодорожная линия: Гавана — Гуинес общей протяжённостью 17 км. В декабре 1843 года к железнодорожной сети были присоединены станции Сан-Фелипе и Батабано, в 1844 году — станция Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

1898—1958 
После окончания войны за независимость в 1898 году компании США начали активно инвестировать в железные дороги Кубы, и в дальнейшем железнодорожный транспорт страны оказался под контролем американских компаний.

В 1902 году была создана американская железнодорожная компания «Cuba Railroad Company».

В 1916—1922 годы был построен независимый частный электрифицированный участок железной дороги, принадлежащий компании Hershey. 

Октябрьская революция 1917 года и начавшийся после окончания первой мировой войны экономический кризис активизировали рабочее движение в стране, в 1918 году имели место забастовки кочегаров, литейщиков, печатников, табачников, железнодорожников, портовых рабочих, служащих телефонной компании, ресторанов, отелей, а также стачки трудящихся женщин, которые выдвигали требования увеличения заработной платы и введения 8-часового рабочего дня.

В 1924 году имела место крупная забастовка железнодорожников.

В конце 1930х годов была создана Конфедерация трудящихся Кубы, в которую вошли крупнейшие профсоюзные организации страны — профсоюзы рабочих сахарной промышленности, табачников, портовиков, железнодорожников (а также другие профсоюзы).

После экономического кризиса 1930х годов и начала в сентябре 1939 года второй мировой войны влияние европейских государств на экономику Кубы начало сокращаться, а зависимость экономики Кубы от США — увеличиваться. После окончания войны в 1945 году железнодорожный транспорт страны находился в собственности двух иностранных компаний — «Феррокаррилес консолидадос де Куба» (США) и «Феррокаррилес Унидос де Гавана и альмесенес де Регла» (Великобритания), в собственности сахарных компаний находились подъездные ветки и узкоколейные плантационные железные дороги. К началу 1950х годов почти вся железнодорожная сеть находилась под контролем США (в собственности Кубы находилось 5 % железных дорог) (в то же время, капиталовложения Великобритании в железнодорожном транспорте Кубы сократились с 30,3 млн. фунтов стерлингов в 1927 году до 26,1 млн фунтов стерлингов в 1945 году.

В 1949 году почти все британские инвестиции на Кубе (23,5 млн. фунтов стерлингов из 24,3 млн. фунтов стерлингов) были вложены в кубинские железные дороги. По состоянию на 1950 год, общая протяжённость кубинских железных дорог составляла 5 тыс. км.

В следующие годы британские капиталовложения в железнодорожный транспорт Кубы снижались (до нуля к 1955 году).

1959—1991 
В 1959 году 50 % железных дорог Кубы находились в собственности или под контролем США. После победы кубинской революции, кубинские железные дороги были национализированы.

В дальнейшем, после установления в 1960 году США торгово-экономической блокады Кубы развитие железнодорожного транспорта было осложнено.

30 июня 1961 года было создано управление железными дорогами (la Empresa Consolidada de Ferrocarriles Nacionales). В начале октября 1963 года на Кубу обрушился ураган «Флора» (один из сильнейших и разрушительных ураганов за всю историю Атлантического региона), за пять дней ливней были размыты ряд участков железных и автомобильных дорог, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, но в дальнейшем они были восстановлены.

В 1966 году Куба стала членом Организации сотрудничества железных дорог.

В декабре 1977 года был введён в эксплуатацию скоростной участок железнодорожной линии Гавана — Санта-Клара протяжённостью 281 км. В 1978 году было построено ещё 115 км скоростной железнодорожной магистрали (в результате, к концу 1978 года общая протяжённость скоростных железных дорог Кубы увеличилась до 468 км).

Весной 1983 года начались испытания первых пассажирских железнодорожных вагонов кубинского производства. В 1984 и 1985 гг. объем перевозок железнодорожным грузов транспортом составил 16,5 млн. тонн.

В 1986 году был введен в эксплуатацию рельсосварочный завод. В связи с начатой реконструкцией участка железной дороги объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в 1986 году сократился на 17,3% - до 13,6 млн. тонн.

В 1988 году общая протяжённость железных дорог Кубы составляла 12,5 тыс. км (из них 7,7 тыс. км находились в ведении министерства сахарной промышленности). В июле 1988 года в результате разрушения моста провинция Санкти-Спиритус оказалась изолирована от остальной железнодорожной сети.

С 1991 года 
Распад СССР и последовавшее разрушение торгово-экономических и технических связей привело к ухудшению состояния экономики Кубы в период после 1991 года. Правительством Кубы был принят пакет антикризисных реформ, введён режим экономии.

В октябре 1992 года США ужесточили экономическую блокаду Кубы и ввели новые санкции (Cuban Democracy Act).

В 1995 году железные дороги общего пользования имели протяжённость 5219 км с шириной колеи 1435 мм, в том числе 199 км электрифицированных дорог (постоянный ток 3000 в), и линии общей длиной 7742 км с шириной колеи 1435, 914 и 760 мм, предназначенные для сезонных перевозок сахарного тростника.

В это время перед отраслью стояли цели пополнения парка подвижного состава (на 99 % состоявшего из тепловозов), увеличения объёмов грузовых и пассажирских перевозок (с целью экономии дефицитных нефтепродуктов) и модернизации железных дорог министерства сахарной промышленности (с целью их использования для перевозки минерального сырья, сельхозпродукции и др.).

В середине 1990х годов экономическое положение Кубы стабилизировалось.

12 марта 1996 года конгресс США принял закон Хелмса-Бёртона, предусматривающий дополнительные санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Судам, перевозящим продукцию из Кубы или на Кубу, было запрещено заходить в порты США.

В ноябре 2004 года было подписано соглашение с Китаем, в соответствии с которым в январе 2006 года Куба получила 12 дизель-электровозов DF7G-C.

В 2006 году протяженность железных дорог страны составляла 7182 км, из них дорог общего пользования — 4065 км (в том числе 176 км электрифицированных), остальными являлись дороги и подъездные пути, соединявшие сахарные заводы с плантациями тростника и портами.

В марте 2007 года Куба купила в Иране десять новых вагонов-цементовозов. 25 сентября 2007 года банк социально-экономического развития Венесуэлы (Banco de Venezuela para el Desarrollo Socio-Económico, BANDES) предоставил Кубе заём в размере 100 млн долларов для реконструкции железных дорог.

В январе 2008 года министр транспорта сообщил, что для кубинских железных дорог в Китае были закуплены 100 локомотивов, а в Иране — 550 грузовых вагонов и 200 современных пассажирских вагонов.

В 2008 году кубинские железные дороги перевезли 7,9 млн человек.

В начале мая 2010 года правительством Кубы была принята трёхлетняя программа реконструкции железнодорожной системы страны, которая предусматривала восстановление около 6 тыс. км железнодорожного полотна, ремонтных заводов и открытие центров переподготовки персонала. Приоритетной задачей программы являлась реконструкция 800 км Центральной железной дороги.

В ноябре 2010 года была начата реконструкция южной железнодорожной линии от Гаваны до провинции Матансас. Работы были завершены 6 июня 2011 года, всего было отремонтировано 110 км железной дороги.

В ноябре 2012 года Куба заключила соглашение о приобретении в России грузовых железнодорожных вагонов, пассажирских железнодорожных вагонов открытого типа(?), оборудования для оснащения железнодорожных вагонных депо, 9570 тонн рельсов и крепежа к ним. До октября 2019 года Куба закупила в РФ 53 локомотива и 841 грузовой вагон.

Современное состояние 

В конце 1990х годов Ferrocarriles de Cuba перевозили около 4,4 млн т грузов и 11 млн пассажиров в год, выполняли около 800 млн ткм и 1450 млн пассажиро-км, или 6,2 млн поездо-км в грузовом движении и 1,8 млн в пассажирском.

Наиболее важные линии дороги: Гавана — Гуинес — Сьенфуэгос, Санта-Клара — Морон — Пуэрто-Тарафа, Марти-Баямо — Сан-Луис.

Дополнительная информация 
 19 ноября 2002 года в Гаване был открыт музей Кубинской железной дороги (el Museo del Ferrocarril de Cuba en La Habana).

См. также 
 Херши (железная дорога)
 Железные дороги стран мира

Примечания

Литература 

 Василий Захарченко. Дорога через остров // журнал «Вокруг света», № 1 (2616), январь 1977
 Oscar Lecuona Zanetti, Alejandro García Álvarez. Caminos para el azúcar, La Habana: OD. de Ciencias Sociales, 1987.
 Oscar Lecuona Zanetti, Alejandro García, Franklin W. Knight, Mary Todd. Sugar & Railroads: A Cuban History, 1837—1959. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998—528 pages.

Появились в 1837 году
Железнодорожный транспорт Кубы
Колея 1435 мм
Изолированные железные дороги